Hladkiwka (ukrainisch: ; russische Entsprechung: /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Hladkiwka (Skadowsk), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Skadowsk
 Hladkiwka (Kolomak), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kolomak